Вісса́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на північ від Парижа, 105 км на захід від Лілля, 105 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 477 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1085,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 сайт на Віссан 
 Віссан на сайті французького Національного інституту географії
 Віссан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Віссан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале